Змагання з акробатики у фристайлі серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2014 пройшли 14 лютого в екстрим-парку Роза Хутір.

Звання Олімпійської чемпіонки виборола білоруска Алла Цупер. Вона стала найстаршою медалісткою Олімпіад у фристайлі, включаючи всі дисципліни — могул, слоупстайл, хафпайп та скікрос. На той момент білорусці було 34 роки і 304 дні.

Медалісти

Змагання

Кваліфікація 1

Кваліфікація 2

Фінал 1

Фінал 2

Фінал 3

Посилання 
 Результати 

 Фристайл на зимних Олимпийских играх 2014